Kobilje je lahko:
 Kobilje (Slovenija)
 Kobilje, Brus (Srbija)
 Kobilje, Kruševac (Srbija)
 Kobilje, Malo Crniće (Srbija)